Randallia är ett släkte av kräftdjur. Randallia ingår i familjen Leucosiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Randallia